Luigi Galvani peut faire référence à):
 Luigi Galvani (1737-1798), un physicien, professeur d'anatomie et médecin italien
 , 2 sous-marins de la Regia Marina dont :
 Luigi Galvani, lancé en 1917 ;
 Luigi Galvani, lancé à la fin des .